Barijum borat je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 222,947 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Борати
Једињења баријума